Topper puede referirse a:

 Topper, marca deportiva del grupo empresarial Alpargatas Argentina.
 Topper, yacimiento arqueológico de Estados Unidos donde se ha registrado una de las presencias humanas más antiguas del continente americano.
 Uwe Topper, investigador alemán autor de varios libros sobre la prehistoria de la península ibérica.
 Topper, programa de televisión estadounidense emitido entre 1953 y 1955 por la cadena CBS.
 Topper, película estrenada en 1937, dirigida por Norman Z. McLeod.